Андрей Анатольевич Царёв (30 августа 1975, Нижний Новгород) — российский хоккеист, вратарь. 

Мастер спорта России.

Биография 
Воспитанник нижегородского «Торпедо». В чемпионате России выступал за ЦСКА (1994/95 — 1998/99), «Ак Барс» Казань (1999/2000 — 2004/2005), «Нефтехимик» Нижнекамск (2005/06). В сезоне 2005/06 вернулся в «Торпедо», с которым в следующем сезоне вышел в Суперлигу. Сезон 2008/09 провёл в ХК «Дмитров». Карьеру завершил в следующем сезоне в клубах белорусской Экстралиги «Керамин» Минск и «Неман» Гродно.

Двукратный серебряный призер чемпионата России (2000, 2002).

Участник чемпионатов мира 1999 и 2003.

В сезоне 2012/13 тренер вратарей ХК «Саров». В 2013—2018 годах — тренер вратарей ХК «Торпедо». 2018—2019 тренер вратарей ХК «Ак Барс» Казань. В 2019 году был тренером в ХК «Трактор» Челябинск. В 2020-2021 году был тренером вратарей в ХК «Чайка» (Нижний Новгород, МХЛ).

На данный момент (на 2021-2022 год) подписал контракт с ХК «Лада» (Тольятти, ВХЛ) в качестве тренера вратарей.

Личная жизнь 
Жена — Царева Лариса Александровна (до замужества Смирнова) (род. 23 марта 1975). Поженились в 1994 году.

Имеет двух дочерей-близняшек.

Царева Анна Андреевна (род. 14 мая 1998) и Царева Юлия Андреевна (род. 14 мая 1998).

Примечания

Ссылки 
 http://forchecking.ru/player.php?id=3134
 https://r-hockey.ru/player.asp?TXT=504

Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Керамин»
Игроки ХК «Неман»
Мастера спорта России